Fudbalski klub Rudar Pljevlja (Фудбалски Клуб Рудар Пљевља) – czarnogórski klub piłkarski z siedzibą w Pljevlji. Został utworzony w 1920 roku, jako FK Breznik Pljevlja. Obecnie występuje w Prvej lidze Czarnogóry.

Historia 
 1920 - został założony jako FK Breznik Pljevlja. 
 1923 - zmienił nazwę na FK Sandžak Pljevlja.
 1930 - zmienił nazwę na FK Jedinstvo Pljevlja.
 1945 - zmienił nazwę na FK Rudar Pljevlja.
 1947 - zmienił nazwę na FK Jakić Pljevlja.
 1955 - zmienił nazwę na FK Rudar Pljevlja.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Stadion pod Golubinjom w Pljevlji, który może pomieścić 10.000 widzów.

Sezony 

 * W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 referendum niepodległościowego zadeklarowano  zerwanie dotychczas istniejącej federacji Czarnogóry z Serbią (Serbia i Czarnogóra). W związku z tym po sezonie 2005/06  wszystkie czarnogórskie zespoły wystąpiły z lig Serbii i Czarnogóry, a od nowego sezonu 2006/07 Rudar Pljevlja przystąpił do rozgrywek Prvej crnogorskiej ligi.

Sukcesy 
 mistrzostwo Czarnogóry (2): 2010 i 2015.
 wicemistrzostwo Czarnogóry (1): 2012.
 mistrzostwo Prvej crnogorskiej ligi (II liga) (1): 2006
 mistrzostwo Drugiej ligi SR Јugoslavije (1): 2001 (awans do Prvej ligi SR Јugoslavije).
 Puchar Czarnogóry:
 zdobywca (4): 2007, 2010, 2011 i 2016.
 finalista (1): 2012.

Skład w sezonie 2013/2014

Europejskie puchary

Bibliografia 
 

 
Czarnogórskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1920
Sport w Pljevlji